Laermann (Aussprache mit langem a) ist der Familienname folgender Personen:
 Karl-Hans Laermann (* 1929), deutscher Politiker
 Klaus Laermann (* 1939), deutscher Germanist und Übersetzer
 Walter Laermann (1901–1988), deutscher Industrieller

Siehe auch:
 Laermans
 Lehrmann
 Lhermann